

Albums
I Believe (Dr. Alban), 1997
I Believe (Irfan Makki), 2011
I Believe (Johnny Cash), 1984
I Believe (Marvin Sapp), 2002
I Believe (Rapture Ruckus), 2006
I Believe (Sérgio Mendes), 1975
I Believe (Tata Young), 2004

Singles
I Believe (Ayaka), 2006
I Believe (Blessid Union of Souls), 1995
I Believe (Bon Jovi), 1993
I Believe (Bro'Sis), 2001
I Believe (Chilliwack), 1982
I Believe (DJ Khaled), 2018
I Believe (Diamond Rio), 2002
I Believe (EMF), 1991
I Believe (Fantasia), 2004
I Believe (Frankie Laine), 1953 en gecoverd door vele andere artiesten
I Believe (Galleon), 2001
I Believe (George Strait), 2013
I Believe (Marcella Detroit), 1994
I Believe (Nikki Yanofsky), 2010
I Believe (R. Kelly), 2008
I Believe (Sash!), 2002
I Believe (Sounds of Blackness), 1994
I Believe (Stephen Gately), 2000
I Believe (Tears for Fears), 1985